

Niemcy 
1 gmina:
 Gramzow – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark
2 dzielnice miast:
 Gramzow – dzielnica Gransee
 Gramzow – dzielnica Perleberg